Фред Александр Баркли (, 1908 — 1989) — американский ботаник.

Биография 
Фред Александр Баркли родился в 1908 году.

Он получил докторскую степень, защитив диссертацию по роду Сумах.

Фред Александр Баркли умер в 1989 году.

Научная деятельность 
Фред Александр Баркли специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 1937. A monographic study of Rhus and its immediate allies in North and Central America, including the West Indies .... Ed. Saint Louis Washington University. 1937; pp. 265–498. illus. (incl. maps) pl. 10—26.
 1938. A list of the orders and families of flowering plants, Modified Hutchinson system.
 1939. Actinocheita. Ed. The University Press. 377 pp.
 1939. Keys to the phyla of organisms, Including keys to the orders of the plant kingdom.
 1957. An outline of the classification of bacteria.
 1972. Begoniaceae: The genera, sections, and known species of each (The Buxtonian).
 1974. The species of the Begoniaceae. Ed. Northeastern University. 144 pp.
 1978. A list of the orders and families of Anthophyta with generic examples.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США